Reimann (Reiman, Raimann, Rajman, Raymann) může znamenat:

 Antonín Reimann viz Antonín Raymond (1888–1976), český architekt
 Aribert Reimann (* 1936), německý skladatel a pianista
 Dan Reimann (* 1972, Ramsey), americký profesionální hokejista
 Hans Reimann (1889–1969), komediální spisovatel, dramatik, a filmový spisovatel
 Ivan Reimann (* 1957), německý architekt českého původu
 Jan Reimann (1843–1899), pražský zlatník
 Lukas Reimann (* 1982), švýcarský politik, člen Demokratické unie středu
 Maximilian Reimann (* 1942), švýcarský politik
 Michal Reiman (1930–2023), český historik
 Milan Reiman (1906–1949), československý politik KSČ a politický vězeň
 Nick Romeo Reimann (* 1998), německý herec
 Pavel Reiman (1902–1976), český germanista, novinář, literární historik, spisovatel a komunistický politik
 Theodor Reimann (1921–1982), slovenský fotbalista

Raimann 
 Ferdinand Raiman (? – 1929), československý politik, starosta Kutné Hory a senátor
 Ferdinand Jakob Raimann viz Ferdinand Raimund (1790–1836), rakouský dramatik a herec

Rajman 
 Jenda Rajman (1892–1965), český umělecký knihař

Rayman 
 Ján Adam Rayman (1690–1770), slovenský lékař a meteorolog

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení
Rozcestníky - příjmení